Дирозавриды () — семейство вымерших пресмыкающихся из надотряда крокодиломорф (Crocodylomorpha) и живших с верхнего мела (маастрихтский век) до эоцена. Ископаемые этой группы были обнаружены почти на всех континентах, в частности в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Представители данного семейства вырастали приблизительно до 6 метров и имели длинную вытянутую морду, приспособленную для ловли и поедания рыбы. Хотя такие представители этого семейства, как Anthracosuchus balrogus, вероятно, были приспособлены к охоте на более крупных животных.

Классификация 
 Acherontisuchus
 Anthracosuchus
 Arambourgisuchus
 Atlantosuchus
 Cerrejonisuchus
 Chenanisuchus
 Congosaurus
 Dyrosaurus
 Guarinisuchus
 Hyposaurus
 Phosphatosaurus
 Rhabdognathus
 Sokotosaurus
 Sokotosuchus
 Tilemsisuchus

Филогения 
Кладограмма от Hastings и коллег 2011 года, также указывающая географическое распространение родов:

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы
†
Крокодиломорфы мелового периода
Пресмыкающиеся эоцена